Криворо́жский райо́н:

 Криворожский район — административная единица на западе Днепропетровской области Украины. Административный центр — город Кривой Рог.
 Криворожский район — административно-территориальная единица, существовавшая в РСФСР в 1924—1928 и 1933—1959 годах.